Гай Аппулей или Гай Апулей' ():

 Гай Аппулей Дециан — народный трибун в 98 году до н. э.
 Гай Аппулей Дециан — посредник в переговорах между городами Пергам и Аполлонис (Малая Азия)

См. также
 Аппулеи